Albertstraße steht für:
 Albertstraße (Berlin), eine Straße in Berlin
 Albertstraße (Dresden), eine Straße in Dresden